Tapia de Casariego, concejo de la costa occidental asturiana 
 Estación Tapia, població de l'Uruguai al departament de Canelones
 Villanueva de Tapia, poble de la província de Màlaga (Andalusia)
 Simón Tapia Colman (Aguarón, Saragossa, 1906 - Mèxic D.F., 1993), compositor i violinista aragonès
 Johnny Tapia (Albuquerque, Nou Mèxic, EUA, 1967 - 2012), boxejador cinc vegades campió del món